Memento může znamenat:

 varovná připomínka, z latiny, v překl. pamatuj
 viz rčení , „Pamatuj na smrt!“, varování či připomenutí, že člověk je tvor smrtelný
 Memento (román) – český román spisovatele Radka Johna z roku 1986
 Memento (film) – americký film z roku 2000, v němž hlavní roli hraje Guy Pearce
 Memento (album) – výběrové album skupiny Dead Can Dance z roku 2005
 Memento (skupina) – americko-australská hudební skupina později přejmenovaná na Nine Times Bodyweight nebo 9xB
 Memento je také anglický název 20. dílu 6. řady seriálu Stargate SG-1 (česky se díl jmenuje Svědek minulosti)

Externí odkazy